Нина Александровна Быстрова (31 марта 1944 года) — советская спортсменка по академической гребле. Многократный чемпион Чемпионатов Европы по академической гребле и серебряная медалистка Чемпионата мира по академической гребле 1974 года. Девятикратная чемпионка Советского Союза. Принимала участие в соревнованиях в период с 1967 по 1975 год.

Биография 
Нина Александровна родилась в Курагинском районе Красноярского края.

Была чемпионкой СССР по академической гребле в 1967, 1968, 1969, 1970, 1972, 1973 в четверке распашной на дистанции в 1000 метров. А также чемпионкой в 1971, 1973, 1975 году в составе восьмерки на дистанции в 1000 м.

Завоевала серебряную медаль на Чемпионате мира по академической гребле в 1974 году. Была чемпионкой Европы в 1968, 1969, 1970, 1972 годах в четверке, а в 1971 и 1973 в восьмерке.

После окончания спортивной карьеры 20 лет была тренером по гребле в СДЮСШОР в Новогородской области. Ее имя занесено в «Книгу Трудовой Славы Новгородской области», она награждена медалью «За доблестный труд».

Умерла 5 апреля в 2011 году в Великом Новгороде. Похоронена на Западном кладбище Великого Новгорода.

Примечания

Ссылки 
 http://sport-strana.ru/bystrova-nina-aleksandrovna/
 http://novgorodsport.ru/?page_id=2187
 https://53.ru/text/gorod/381311.html

Похороненные на Западном кладбище (Великий Новгород)